Catete (Angola), comuna del municipi d'Ícolo e Bengo, a la província de Luanda
 Catete (Rio de Janeiro), barri de Rio de Janeiro